Komoro (Japan)
Kömörő (Hongarije)
Komoró (Hongarije)